Вемба́хер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вембахер, Антон (род. 1955) — немецкий саночник, бронзовый призёр чемпионата мира 1979 года.
 Вембахер, Франц (род. 1958) — немецкий саночник, чемпион зимних Олимпийских игр 1984 года.